Boss Bitch – album di Katja Krasavice del 2020
 Boss Bitch – singolo di Doja Cat del 2020